Garbno ist der Name von drei Ortschaften in Polen:

 in der Wojewodschaft Ermland-Masuren im Powiat Kętrzyński in der Gemeinde Barciany, siehe Garbno (Barciany)
 in der Wojewodschaft Ermland-Masuren im Powiat Kętrzyński in der Gemeinde Korsze, siehe Garbno (Korsze)
 in der Wojewodschaft Westpommern im Powiat Koszaliński in der Gemeinde Polanów, siehe Garbno (Polanów)